Fuliro peut désigner :
 les Fuliro (ou Bafuliru), une population de la République démocratique du Congo
 le fuliro, une langue bantoue